Това е списък на представянето на ФК Етър (Велико Търново) през сезоните от създаването на отбора през 1924 година.

М = мачове, П = победи, Р = равни, З = загуби, Г.раз = голова разлика, Т = точки.
КСА = Купа на Съветската армия, КНРБ = Купа на Народна република България, КБ = Купа на България.

Етър
Спорт във Велико Търново